Champillon peut faire référence à :
 Champillon, commune française, située dans le département de la Marne en région Grand Est. ;
 Col de Champillon, col des Alpes pennines à 2 709 mètres d'altitude en Vallée d'Aoste.